Заха Хадід, Дама За́ха Мохаммад Хаді́д (англ. Zaha Mohammad Hadid; 31 жовтня 1950, Багдад, Ірак — 31 березня 2016, Маямі, США) — британська архітекторка іракського походження.
 Белла Хадід, Ізабелла «Белла» Хаїр Хадід (англ. Isabella «Bella» Khair Hadid, нар. 9 жовтня 1996, Лос-Анджелес) — американська модель.
 Джиджі Хадід (англ. Gigi Hadid), справжнє ім'я — Єлена Нура Хадід (англ. Jelena Noura Hadid; нар. 23 квітня 1995) — американська супермодель.
 Сура Аль-Хадід (араб. سورة الحديد‎‎) або Залізо — п'ятдесят сьома сура Корану.